Miejscowości w USA:
 Sikes – wieś w stanie Luizjana, w parafii Winn
Gminy w USA:
 Sikes (ang. Sikes Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail